El término Dalni (en ucraniano y , lejos) puede referirse a:

Dalni, antiguo nombre de la ciudad de Dalian, en China, cuando pertenecía al óblast de Kwantung (1898-1905) del Imperio ruso.

Dalni (Kamchatka), localidad del krai de Kamchatka, en Rusia.
Dalni (Komi), localidad de la república Komi, en Rusia.
Dalni (Dinskaya, Krasnodar), localidad del raión de Dinskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Dalni (Gulkévichi, Krasnodar), localidad del raión de Gulkévichi del krai de Krasnodar, en Rusia.
Dalni (Starominskaya, Krasnodar), localidad del raión de Starominskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Dalni (Tbilískaya, Krasnodar), localidad del raión de Tbilískaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Dalni (Leningrado), localidad del óblast de Leningrado, en Rusia.
Dalni (Lípetsk), localidad del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Dalni (Aleksándrovka, Oremburgo), localidad del raión de Aleksándrovka del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Dalni (Tótskoye, Oremburgo), localidad del raión de Tótskoye del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Dalni (Dúbovskoye, Rostov), localidad del raión de Dúbovskoye del óblast de Rostov, en Rusia.
Dalni (Proletarsk, Rostov), localidad del raión de Proletarsk del óblast de Rostov, en Rusia.
Dalni (Samara), localidad del óblast de Samara, en Rusia.
Dalni (Crimea), localidad de la república autónoma de Crimea, en Rusia.